Wilson Rock ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Wilson Rock (Del Norte County, Kalifornien), Del Norte County
 Wilson Rock (Santa Barbara County, Kalifornien), Santa Barbara County

im Britischen Überseegebiet:
 Wilson Rock (Südliche Sandwichinseln)